Partito Armato – definizione giornalistica alternativa delle Brigate Rosse
Il Partito Armato – saggio di Giorgio Galli